Indoribates är ett släkte av kvalster. Indoribates ingår i familjen Haplozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Indoribates